Кундурос может означать:

 Кундурос (Кея) — деревня в Греции, на острове Кея, в сообществе Иулида.
 Кундурос, Никос (1926—2017) — греческий кинорежиссёр.

См. также 
 Кундура, Елена